Velika nagrada Nizozemske je automobilistička utrka Formule 1, koju je odobrila Međunarodna automobilistička federacija i koja se vozi na stazi Zandvoort. Utrka je prvi put vožena 1948. kao neprvenstvena utrka Formule 1, a tada je nosila naziv Velika nagrada Zandvoorta. Kao dio Svjetskog prvenstva Formule 1, Velika nagrada Nizozemske se prvi put vozila 1952.

Pobjednici

Pobjednici po godinama 
Godine 1948. i 1949. utrka je nosila naziv Velika nagrada Zandvoorta.

Višestruki pobjednici (vozači)

Višestruki pobjednici (konstruktori)

Izvori

Vanjske poveznice 
Grand Prix Netherlands - Stats F1

Nizozemska
Međunarodna športska natjecanja u Nizozemskoj
Automobilizam u Nizozemskoj